Enola (Arkansas), een plaats in de Amerikaanse staat Arkansas
 Enola (Pennsylvania), een plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania
 Enola (webzine), een Belgisch cultureel webzine

Zie ook 
 Enola Gay